Ragnar Kjartansson kan avse:

Ragnar Kjartansson (skulptör)
Ragnar Kjartansson (performancekonstnär)